Джон Атанасов е американски физик, математик и електроинженер, чийто баща е българин. Конструирал първия електронен цифров непрограмируем компютър на Атанасов-Бери в края на 1930-те, но става известен като изобретател едва през 1970-те.

Неговото име носят още:
 ПГИИ „Джон Атанасов“, средно училище в град Търговище
 Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, Кюстендил
 Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ в София
 Награда „Джон Атанасов“ за лични постижения на млади български изследователи
 Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

Вижте също 
 Атанасов нунатак, връх на остров Ливингстън, Антарктика